Акселерогенератор (АГ) — прилад для перетворення прискорення обертового руху в (аналоговий або дискретний) електричний сигнал пропорційний цьому прискоренню. 
Якщо тахогенератор перетворює швидкість (першу похідну по часу) кутового обертання в електричний сигнал, то акселерогенератор перетворює другу похідну по часу кутового обертання.
Акселерогенератори використовуються як первинні перетворювачі електромагнітної енергії у вимірювальну інформацію  і використовуються як первинні давачі та виконавчі механізми в інформаційно-вимірювальних та автоматизованих системах керування технологічними процесами.

Література 
 

Електрика